Der Dreiband-Weltcup 1998/4 war das dritte UMB/BWA-Weltcupturnier im 13. Jahr des Dreiband-Weltcups. Das Turnier fand vom 20. bis zum 24. Mai 1998 in dieser Disziplin des Karambolagebillards in Hooglede statt. Es war das 16. Dreiband-Weltcup-Turnier in Belgien.

Geschichte 
Zum dritten Mal in Folge standen sich die beiden dominierenden Akteure des Dreiband-Weltcups Torbjörn Blomdahl und Dick Jaspers im Finale gegenüber. Nach zwei gewonnenen Sätzen sah es schon nach einem weiteren Sieg für Jaspers aus. Dann zeigte aber Blomdahl wieder einmal seinen unbändigen Siegeswillen. Nach 15:10 im dritten und 15:12 im vierten Satz gewann er den fünften Satz glatt mit 15:0 in zwei Aufnahmen. Es war sein 25. Einzelsieg im 77. Weltcupturnier. Dick Jaspers verbesserte den Durchschnitts-Weltrekord von Torbjörn Blomdahl, aufgestellt 1995 in Istanbul, von 2,308 auf 2,314. Gemeinsam Dritte wurden Frédéric Caudron und Christian Rudolph.

Das exakte Preisgeld war aus den Unterlagen nicht zu ermitteln.

Turniermodus 
Das Weltcup-Turnier wurde als offenes Turnier gespielt. Aus einer Vorqualifikation mit maximal 124 Teilnehmern qualifizieren sich 12 Teilnehmer für das 1/16-Finale. Gespielt wird das Hauptturnier mit 32 Teilnehmern. Künftig sind 18 Teilnehmer gesetzt. Die gesetzten Teilnehmer rekrutieren sich aus den besten 18 Spielern der aktuellen Weltrangliste. Das ganze Turnier wird im K.-o.-System auf drei Gewinnsätze à 15 Points gespielt.

Bei Punktegleichstand wird in folgender Reihenfolge gewertet:
 MP = Matchpunkte
 SV = Satzverhältnis
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Gesetzte Teilnehmer 

nach Weltrangliste:
  Torbjörn Blomdahl
  Dick Jaspers
  Frédéric Caudron
  Dion Nelin
  Semih Saygıner
  Marco Zanetti
  Raimond Burgman
  Christian Rudolph
  Gerwin Valentijn
  Raymond Ceulemans
  Daniel Sánchez
  Henk Habraken
  Martin Horn
  Jorge Theriaga
  Eddy Merckx
  Andreas Efler
  Ludo Dielis
  Sang Chun Lee

aus der Qualifikation:
 12 Teilnehmer

Wildcards :
  Peter de Backer
  Francis Forton

Qualifikation 
Es wurden drei Qualifikationsrunden gespielt. Aus der Hauptqualifikation qualifizierten sich die 12 Gruppensieger für das Hauptturnier.

Hauptqualifikation

Finalrunde 
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

1998 04
Karambolageveranstaltung 1998
Billardturnier in Hooglede